David Da Silva, né le  à Roubaix, dans le Nord, est un joueur Franco-Portugais de basketball. Il joue principalement au poste d'ailier.  

Une fois sa formation gravelinoise achevée, il est prêté à l'Entente Orléanaise 45 ou il évolue en Nationale 1 et effectue les différentes montées avec le club Ligérien (N1 Pro B Pro A).
Avec le club du Loiret, il effectue 2 finales à Bercy (Finale de la coupe de France de Basket et finale du Championnat de France Pro B) dans la même année. 

Toujours installé dans le Loiret il évolue au club de l' ES Ormes (Nationale 2) dans lequel il restera 7 ans.

Il effectue également une fin de saison au Portugal (2006) dans le club de  avec lequel il se rend en finale de la , .

Clubs successifs 
1994-1996 :  WBC Wattrelos Basket Club (Basket-ball)
1996-2000 :  BCM Gravelines-Dunkerque(Basket-ball) (Espoir / Pro A)
2000-2006 :  Entente Orléanaise 45  (Basket-ball) (Pro B) 
2006-2007 :   ()
2006-2013 :  Éveil Sportif Ormes Basket-Ball (Basket-ball)

Statistiques

Équipe Espoir / Pro A

Pro B

Notes et références 

Joueur français de basket-ball
Joueur portugais de basket-ball
Joueur du BCM Gravelines Dunkerque
Joueur de l'Entente Orléans
Naissance en novembre 1979
Naissance à Roubaix